Бабе () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Рюген. Подчиняется управлению Мёнхгут-Границ. Население составляет 888 человек (2009); в 2003 г. — 880. Занимает площадь 2,26 км². Официальный код — 13 0 61 003.

Герб 

У Бабе нет официального герба, но есть логотип.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Мекленбурга-Передней Померании